Яков Степанович Искра по прозвищу Острянин, в историографии преимущественно Яков Острянин (Як, Яц(ь)ко; Остранин, Остраница, Остряница; ум. ) — военный деятель запорожских казаков, один из руководителей названного его именем крестьянско-казацкого восстания 1638 года на Левобережной Украине. В ряде источников именуется гетманом Войска Запорожского Низового. Родоначальник малороссийского дворянского рода Искор. Из-за вероятной путаницы с отцом Стефаном-Христофором, замученным поляками, некоторые факты из биографии отца были впоследствии ошибочно приписаны рядом источников Якову.

Биография

Происхождение и молодые годы 
Как свидетельствует универсал, изданный Острянином в марте 1638 года, он происходил из Остра на Черниговщине. Косвенные данные позволяют предполагать, что Острянин был выходцем из среды мелких служилых людей Речи Посполитой. В молодые годы служил на соляных промыслах на границе Дикого Поля. В 1629 году бежал на Запорожье и принимал участие в восстании под руководством Тараса Трясило.

Смоленская война 
Упоминается в документах 1633 года как полковник реестровых казаков, принимавший участие на стороне Речи Посполитой в Смоленской войне. Острянин возглавлял отряд казаков, внезапно появившийся под Валуйками и разоривший их. При неудачной осаде Путивля в 1633 году, казаки скинули полковника Дороша Кушковича и заменили его Острянином. В дальнейшем Острянин безуспешно водил свой полк дважды на Белгород и дважды на Курск, принимал участие в осаде Севска. Хотя все эти попытки взятия порубежных русских крепостей были отбиты, действия Острянина нанесли окрестным землям значительный урон.

По другим данным, до августа 1634 года являлся главой казацкой администрации в Полтаве. По третьим данным, впервые упоминается во время восстания Павлюка, для которого, будучи нежинским полковником, организовал отряд на Полтавщине. Скорее всего, эти данные относятся к отцу Стефану-Христофору.

Предводитель антипольского восстания

После подавления восстания 1637—1638 годов под руководством Павлюка Острянин бежал в Запорожье, где весной 1638 года казаки вновь поднялись на борьбу, избрав своим гетманом Острянина, ближайшими помощниками которого стали казацкие старшины Дмитрий Гуня и Карп Скидан. Запорожцы направились на помощь восставшим крестьянам Киевщины и Полтавщины. Так началось восстание Острянина и Гуни. После поражения Острянина его место в качестве руководителя восстания занял Гуня, который еще два месяца продолжал борьбу против поляков.

Отступление в Российское царство 
По более современной (также устной) версии, после поражения восстания в июне 1638 года Острянин с частью казаков и их семьями (всего около 3000 чел.) перешёл на Слобожанщину, в пределы России, где и остался вместе с поселенцами-казаками.

Белгородский воевода определил им местом поселения Чугуев, — с условием постройки нового деревянного острога (прежний, времён Ивана Грозного, с земляными валами, был полуразрушен), что и было сделано в сезон 1638-39 года. 

В Чугуеве переселенцы под началом Острянина участвовали в борьбе с татарами, совершавшими набеги на южные границы Русского государства. Впоследствии в 1641 году, Острянин был убит казаками, которые восстали вследствие притеснения их казацкой старшиной и затем «ушли откуда пришли», осев, в частности, в окрестностях Полтавы.

Версия про казнь в Варшаве 
Существует иная версия относительно судьбы Острянина. По старинному устному преданию, разбив Потоцкого у местечка Полонного после сражения у Голтвы, Острянин заключил с ним вечный мир и удалился в Канев на богомолье, где впоследствии был схвачен вероломными поляками, доставлен в Варшаву и казнен там в 1638 г. (колесован). Кроме этого устного предания сохранилась ещё и легенда из «Истории Русов» середины XVIII века псевдо-Конисского:

… окружили его в Каневском монастыре ляхи многолюдною толпою войск своих. Они, перевязав весь штат гетманский и самого гетмана, всего тридцать семь человек, <…> приготовили для них в Варшаве казнь <…> никакому дикому и самому свирепому японцу не придёт в голову её изобретение…

Зрелище оное открывала процессия Римская со множеством ксендзов их <…> Гетман Остраница, обозный генеральный Сурмила и полковники Недригайло, Боюн и Риндич были колесованы и им переломали поминутно руки и ноги <…> пока они скончались; полковники Гайдаревский, Бутрим, Запалей и обозные Кизим и Сучевский пробиты железными спицами насквозь и подняты живые на сваи; есаулы полковые <…> и сотники <…> прибиты гвоздями стоячими к доскам, облитым смолою, и сожжены медленно огнём; хорунжие <…> растерзаны железными когтями; старшины <…> четвертованы по частям. <…> Оставшихся же по матерям детей, бродивших и ползавших около их трупов, пережгли всех в виду своих отцов на железных решётках, под коими подкладывали уголья и раздували шапками и мётлами.

Скорее всего, речь идёт о смешении фактов из биографий отца Стефана-Христофора и самого Якова со стороны украинских летописцев спустя несколько десятилетий после восстания. Русские источники в связи с пребыванием Острянина на русской территории используют исключительно имя Яков. Те украинские источники, которые утверждают о казни Острянина в Варшаве, используют имя Стефан. Иные украинские источники пользуются именем Яков и повторяют версию о его переселении в Россию. Таким образом, речь идёт видимо о двух разных личностях. В пользу этого мнения говорит ряд косвенных свидетельств, а также указание на распространение польскими властями весной 1638 г. "листов" с указанием на то, что «Острянинов сын с казаки и с татары поднимается из Запороги, ахотят де воевать литовские городы и побивать ляхов и по городом урядников...».

Семья и потомки 
От шляхтича Якова Искры-Острянина производил себя казацко-старшинский, а после дворянский род Искор. В родословцах у него показаны два сына — Иван и Юрий.

Соответственно, потомками Острянина считали себя наказной атаман вольного казачества, адъютант гетмана Скоропадского и генеральный писарь Украинской державы Иван Васильевич Полтавец-Остряница.

Память 
 История казацкого восстания 1637—1638 годов изложена в дневниках Симона Окольского и легла в основу книги Н. В. Гоголя «Тарас Бульба» (1835). Самому Острянину Гоголь планировал посвятить роман «Гетьман», оставшийся недописанным.
 Яков Острянин считается строителем крепости Чугуев, где показывают курган, «на котором он похоронен».

См. также 
 Список гетманов Украины

Примечания

Источники 
 Гуслистый К. Г. Крестьянско-казацкие восстания на Украине в 30-х гг. XVII в. // Воссоединение Украины с Россией. — Сборник статей — М., 1954.
 Фиров П. Т. Гетманы украинского казачества. Биографические справки — Севастополь: Изд-во СевНТУ. 2005. — 64 с.
 

Повстанцы Украины
Восстание Острянина и Гуни
Похороненные в Чугуеве
Участники Русско-польской войны 1632—1634 годов (поляки)
Предводители восстаний XVII века